Existuje více významných lidí se jménem a příjmením Heinrich Barth:

 Heinrich Barth (cestovatel) (1821–1865) – německý geograf, historik a filolog známý svými cestami po Africe
 Heinrich Barth (filozof) (1890–1965) – švýcarský filozof